Г'юстон (округ, Алабама)
 Г'юстон (округ, Джорджія)
 Г'юстон (округ, Міннесота)
 Г'юстон (округ, Теннессі)
 Г'юстон (округ, Техас)